Кукавка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кукавка — хутор в Шарковщинском районе Витебской области.

Украина 
 Кукавка — село в Могилёв-Подольском районе Винницкой области
 Кукавка — посёлок в Мурованокуриловецком районе Винницкой области